Ива́н Па́влович О́сипов (1917—1974) — советский тренер по боксу. Тренер отделения бокса Ленинградского дворца пионеров имени А. А. Жданова, тренер ленинградского СКА и сборной команды Ленинграда по боксу, преподаватель Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Личный тренер олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона Европы Геннадия Шаткова. Заслуженный тренер СССР (1957).

Биография 
Иван Осипов родился в 1917 году. С юных лет увлекался боксом, выпускник Государственного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Ученик заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Георгия Ивановича Шевалдышева.

Начинал тренерскую деятельность в секции бокса при Ленинградском дворце пионеров имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных). Позже преподавал в Высшем военно-морском училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, работал со студентами Ленинградского государственного университета.

Тренировал боксёров Вооружённых Сил СССР, тренер ленинградской боксёрской команды СКА. Вместе со своим одноклассником и другом Александром Николаевичем Кудриным работал в сборной команде Ленинграда по боксу, в частности отвечал здесь за юношеский состав.

Наиболее известен широкой общественности как первый и неизменный тренер заслуженного мастера спорта Геннадия Шаткова, чемпиона летних Олимпийских игр в Мельбурне, двукратного чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона СССР, победителя Спартакиады народов СССР. Шатков тренировался под руководством Осипова с двенадцатилетнего возраста на протяжении всей своей дальнейшей спортивной карьеры. За подготовку этого выдающегося боксёра в 1957 году Иван Осипов был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР».

Награждён орденом «Знак Почёта».

Умер в 1977 году.

Примечания

Ссылки 
 Осипов Иван Павлович  — страница на сайте Федерации бокса России

Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Педагоги и методисты Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
Кавалеры ордена «Знак Почёта»